Морской компонент сил обороны Папуа — Новой Гвинеи (). Задачи поддержка военных операций, патрулирование исключительной экономической зоны, а также помощь гражданскому населению.

Историческая справка 
Папуа — Новая Гвинея до 1975 г. находилась под управлением Австралии. В 1975 г. получила независимость и тогда же были образованы Военно-морские силы. Австралия передала 5 патрульных катеров типа «Аттак», 2 МДК и 3 всп. корабля и катера. Уже в 1980-х гг. в Австралии построили 4 новых патрульных катера, а в Сингапуре закупили вспомогательные корабли. В 1997 г. произвели последнюю закупку патрульных катеров в Сингапуре, после чего вот уже 11 лет корабельный состав не изменялся.

Современное состояние 
На сегодняшний день в составе ВМС служат 200 человек. На вооружении 4 патрульных катера и 2 десантных корабля. Все катера и корабли старой постройки 1970—80-х гг., морально и физически устаревшие.
По словам справочника Джейн, флот плохо финансируется и большую часть своего оборудования требует капитального ремонта. Считается что при таком состоянии флот не может эффективно выполнять свои функции. Как правило только один патрульный катер может немедленно выйти в море, а эксплуатация десантных судов настолько затратна, что их практически не используют. Кроме того, подходит к концу срок службы этих кораблей. Главной заботой флота является борьба с незаконным промыслом тунца японскими судами.

Корабельный состав 

Кроме того в состав флота входят следующие вспомогательные корабли.
 Малый буксир SHT 503 с ноября 1974
 Бывшие сингапурские грузовые десантные транспорты Бурфоам, Буркрест, Бурсиа, Бурвейв.
 Тендер Сепура.
 Кроме того в качестве вспомогательных судов используют 2 малых катера и 2 десантных катера

Будущее 
Командование военно-морской флота планирует заменить существующие суда более крупными многоцелевыми корветами, а также изучает возможность закупки 2000 тонного многоцелевого судна, либо преобразования торгового судна, для патрулирования. Но пока этому мешает недостаточное финансирование.

Префикс кораблей 
HMPNGDFS — англ. His/Her Majesty’s Papua New Guinea Defence Force Ship (рус. Его/Её Величества Папуа Новой Гвинеи сил обороны корабль).

Галерея

Источники 
 Janes Worlds Navies — Papua New Guinea". Retrieved 2009-01-05.

Папуа - Новая Гвинея
Вооружённые силы Папуа — Новой Гвинеи